Rehfus, Rehfuss oder Rehfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rehfus (1857–1926), deutscher Jagdschriftsteller und Kynologe
 Heinz Rehfuss (1917–1988), Schweizer Bassbariton (auch in der Schreibweise Rehfuß)
 Johann Jacob Rehfuß (1740–1821), Metzger, Accisverwalter und Bürgermeister von Tübingen
 Maren Kuhn-Rehfus (1938–1993), deutsche Historikerin und Archivarin
 Wulff D. Rehfus (1944–2015), deutscher Philosoph, Lehrer und Philosophiedidaktiker

Siehe auch:

 Rehfues